U14 ou U-14 peut faire référence à :
 Grand cubicuboctaèdre (U14), un polyèdre uniforme non-convexe ;
 Ligne U14 du métro léger de Stuttgart ;
 , plusieurs sous-marins allemands ;
 U14, une catégorie sportive, réservée aux joueurs de moins de 14 ans (Under the age of 14 en anglais).

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres

Sigle de 3 caractères